Лосятин — название населённых пунктов:

Украина 
 Лосятин — село в Васильковском районе Киевской области.
 Лосятин — село в Кременецком районе Тернопольской области.